Семь кораблей Королевского флота носили название HMS Mars, в честь Марса, древнеримского бога войны, еще один был переименован до спуска на воду, а еще один отменён:

 HMS Mars — 50-пушечный линейный корабль 4 ранга; захвачен у голландцев во время второй англо-голландской войны в 1665 году; продан в 1667 году.
 HMS Mars — 64-пушечный линейный корабль 3 ранга; захвачен у французов в 1746 году; затонул в 1755 году в районе Галифакса.
 HMS Mars — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1759 году; продан на слом в 1784 году.
 HMS Mars — 32-пушечный фрегат 5 ранга; захвачен у голландцев во время Четвёртой англо-голландской войны в 1781 году; продан в 1784 году.
 HMS Mars — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1794 году; принимал участие в Трафальгарском сражении; разобран в 1823 году.
 HMS Mars — 80-пушечный линейный корабль 2 ранга; спущен на воду в 1848 году; в 1855 году оснащен гребным винтом; с 1869 года использовался как учебное судно; продан на слом в 1929 году.
 HMS Mars — броненосец типа Маджестик; спущен на воду в 1896 году; во время Первой мировой войны был сторожевым кораблем; продан в 1921.
 HMS Mars — планировался как лёгкий крейсер типа Minotaur, на был отменен в 1946 году.
 HMS Pioneer — авианосец типа Колоссус; был заложен в 1942 году как HMS Mars, но переименован до спуска на воду в 1944 году.